NGC 1951 (другое обозначение — ESO 85-SC86) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Скопление может иметь коллапсирующее ядро.

Примечания 

 

1951
Золотая Рыба (созвездие)
Рассеянные скопления